Син-эрибам (DEN.ZU-i-ri-ba-am, букв. «Син прибавил мне [сына]») — царь Ларсы, правил приблизительно в 1843 — 1841 годах до н. э.

Син-эрибам был, по-видимому, братом Син-иддинама. В его правление могущество Ларсы сильно ослабло.

Правил Син-эрибам 2 года.

Список датировочных формул Син-эрибама

Литература 
 
 
 The Rulers of Larsa, M. Fitzgerald, Yale University Dissertation, 2002

Ссылки 
 Список датировочных формул Син-эрибама

Цари Ларсы
Персоналии по алфавиту
Правители Азии XIX века до н. э.